Klučov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Klučov, comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale
Klučov, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina